Оборони́тельная ба́шня:
 Сторожевая башня.
 Крепостная башня.